Birchfield Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Birchfield Mountain (Arkansas)
 Birchfield Mountain (Tennessee)